Jovanović (en serbio cirílico: Јовановић) es un apellido común en Montenegro y Serbia. Se deriva de Jovan, que es equiparable a Juan en español. El apellido Jovanović puede pertenecer a cualquiera de las siguientes personas:

 Ana Jovanović (1984- ), jugadora serbia de tenis.
 Anastas Jovanović (1817-1899), fotógrafo serbio.
 Arso Jovanović (1907-1948), militar montenegrino, jefe de Estado Mayor partisano.
 Čedomir Jovanović (1971- ), político serbio.
 Đorđe Jovanović (1861-1953), escultor serbio.
 Marko Jovanović (1988- ), futbolista serbio.
 Milan Jovanović (1981- ), futbolista serbio.
 Paja Jovanović (1859-1957), pintor realista serbio.
 Sanja Jovanović (1986- ), nadador croata.
 Slobodan Jovanović (1869-1958), Primer Ministro serbio.
 Vlastimir Jovanović (1985- ), futbolista de Bosnia-Herzegovina.
 Žikica Jovanović, Španac (1914-1942), guerrillero serbio.